Diego de Souza puede aludir a:

Personas 
 Diego Alejandro de Souza Carballo (1984-), futbolista uruguayo.
 Diego de Souza (1755-1829), primer conde de Río Pardo, militar y administrador colonial portugués.
 Diego de Souza Andrade (1985-), futbolista brasileño.
 Diego de Souza Gama Silva (1984-), futbolista brasileño.